Metylophorus — род сеноедов из семейства древесных вшей (собственно сеноедов).

Описание 
Четвёртый сегмент нижнечелюстного щупика в четыре раза длиннее своей ширины. Гипандрий самца с базальными выростами. Генитальная пластинка самки с длинной, дистально суженной медиальной лопастью, нижняя створка яйцеклада без лопасти.

Систематика 
В составе рода:

Примечания

Ссылки 
 Explore the Tree of Life

Настоящие сеноеды
Роды сеноедов